Bogyó és Babóca (mesekönyvsorozat)
Bogyó és Babóca (film)